Johann Schweffel ist der Name folgender Personen:

* Johann Schweffel I. (1720–1792), deutscher Kaufmann
 Johann Schweffel III. (1796–1865), deutscher Kaufmann und Politiker
 Johann Schweffel IV. (1825–1910), deutscher Kaufmann
 Johann Hinrich Schweffel II. (1751–1808), deutscher Kaufmann